Abdelrazek ist der Familienname folgender Personen:
 Aboulfetoh Abdelrazek (* 1987), ägyptischer Handballspieler
 Mahmoud Abdelrazek (* 1986), ägyptischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Abdulrazak